La Studiorum Novi Testamenti Societas ou SNTS (« Société des études du Nouveau Testament ») est une société savante internationale fondée en 1947. Spécialisée dans l'exégèse biblique, elle réunit des spécialistes du Nouveau Testament. Son président, en 2022-2023, est John Barclay.

La SNTS publie une revue scientifique, New Testament Studies.

Présidents

Autres membres 
 Camille Focant
 Christian Grappe
 Helmut Koester
 Michel Quesnel
 Ilaria Ramelli

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Médaille Burkitt
 New Testament Studies

Liens externes 
 Site officiel de la SNTS

Société savante
Exégèse du Nouveau Testament
Théologie
Organisme fondé en 1947